Autumn:

 Autumn (группа, Нидерланды) — нидерландская готик-метал-группа.
 Autumn (группа, Россия) — российская готик/дум-метал-группа.
 Autumn (группа, США) — американская этереал-группа.
 Autumn Aurora — второй альбом украинской блэк-метал группы Drudkh.
 Autumn Sky — восьмой студийный альбом Blackmore’s Night.
 Autumn Tears — американская музыкальная группа, играющая неоклассику.
 Autumn Moon Entertainment — частная компания, которая специализируется на разработке компьютерных игр.